Йозеф Вирмер (; ,  — , ) — немецкий адвокат, политический деятель. Участник заговора против Адольфа Гитлера.

Адвокат и политик 
Родился в католической учительской семье, его отец был директором гимназии. Изучал право в университетах Фрайбурга и Берлина, в 1924 сдал первый, а в 1927 — второй юридический экзамен, необходимый для начала адвокатской практики. Ещё в студенческие годы отличался левыми политическими взглядами, выступал в поддержку демократии, входил в состав руководства объединения католических немецких студенческих союзов. В эти годы получил прозвище «красный Виммер».

После завершения юридического образования работал адвокатом в Берлине. Вошёл в состав Партии центра, представлявшей интересы немецких католиков, принадлежал к её левому крылу. Был сторонником коалиции Партии центра с социал-демократами с целью недопущения прихода к власти национал-социалистов, защиты конституционных свобод и правового государства.

После победы нацистов в 1933 в качестве адвоката защищал преследуемых по расовым мотивам, за что был исключён из Национал-социалистического союза юристов, объединявшего адвокатов, прокуроров и судей. Выступал против заключения конкордата между нацистской Германией и Святым Престолом, по некоторым данным, пробовал получить поддержку со стороны тогдашнего нунция Ватикана в Германии кардинала Пачелли (будущего папы Пия XII).

Участник заговора против Гитлера 

С 1936 находился в контакте с антинацистски настроенными христианскими профсоюзными кругами, ключевой фигурой которых был Якоб Кайзер. С 1941 входил в состав группы, возглавлявшейся бывшим обер-бургомистром Лейпцига Карлом Фридрихом Гёрделером. Был известен своим умением вести переговоры, поддерживал личные контакты как с представителями консервативного крыла Сопротивления, так и с политиками, придерживавшимися левых взглядов. С самого начала поддержал план покушения на Гитлера, которое совершил 20 июля 1944 полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг.

Предложил проект нового государственного флага, который включал в себя республиканскую (красно-чёрно-золотые цвета) и христианскую (крест) символику. Проект флага Вирмера рассматривался как один из возможных вариантов в послевоенной Германии, но был отвергнут в пользу флага Веймарской республики. В настоящее время, по иронии судьбы, флаг Вирмера используется крайне правым движением ПЕГИДА.

Арест, суд, казнь 
После неудачи военного выступления против Гитлера был арестован (это произошло 4 августа 1944). В последнем письме жене из тюрьмы писал: «Умирать нелегко. Я надеюсь сохранить свой дух до конца. Всё, что я могу сказать — любите друг друга, будьте добры друг к другу, помогайте друг другу».

7-8 сентября 1944 был одним из подсудимых на процессе над гражданскими участниками заговора. На суде вёл себя мужественно, парировал грубые выпады со стороны председателя палаты Роланда Фрейслера, который обвинил подсудимого в трусости (в связи с тем, что он, будучи адвокатом, не поступал на военную службу, пока не был мобилизован). На это Вирмер заявил, что когда он будет повешен, то уже не будет испытывать страха, в отличие от Фрейслера (он имел в виду близившийся конец войны, который со страхом ждали нацисты). Когда выведенный из себя судья закричал, что подсудимый скоро будет в аду, Вирмер ответил, что в этом случае будет с удовольствием наблюдать, как там же вскоре окажется и сам Фрейслер.

8 сентября был приговорён к смертной казни и через два часа казнён в тюрьме Плётцензее.

В Бонне именем Йозефа Вирмера названа улица.

Литература 
 Friedrich G Hohmann (Hg.): Deutsche Patrioten in Widerstand und Verfolgung 1933—1945 : Paul Lejeune-Jung — Theodor Roeingh — Josef Wirmer — Georg Frhr. von Boeselager. Schöningh ISBN 3-506-73935-2
 Josef Wirmer — ein Gegner Hitlers. Essays and Documents, 2. Aufl. 1993 ISBN 3-922032-25-7
 Annedore Leber (publisher): Das Gewissen steht auf : 64 Lebensbilder aus d. dt. Widerstand 1933—1945 / gesammelt von Annedore Leber. Hrsg. in Zusammenarb. mit Willy Brandt u. Karl Dietrich Bracher. 10. Aufl., Berlin 1963 ISBN B0000BKS1R

Примечания

Ссылки 

 Биографическая справка
 Josef Wirmer in the German National Library catalogue 
 Josef Wirmer at KStV Guestphalia-Berlin 

Политики Германии
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Германии
Члены Партии Центра (Германия)
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1944 году
Люди, чей прах был развеян